Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Alona Bondarenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Luxembourg
Tennis
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006